Rouget ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Marie Benjamin Rouget (1824–1904), französischer Physiologe und Histologe
 Claude Joseph Rouget de Lisle (1760–1836), französischer Komponist, Dichter und Offizier
 Jean-Pierre Rouget (* 1941), französischer Autorennfahrer
 Noëlla Rouget (1919–2020), französische Widerstandskämpferin und Lehrerin
 Sébastien Rouget (* 1969), belgischer Geschwindigkeitsskifahrer